Akullinnguaq bezeichnet:
 Akullinnguaq (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Akullinnguaq (Berg, bei Itilleq), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Akullinnguaq (Berg, Sisimiut, nordwestlich), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Akullinnguaq (Berg, Sisimiut, südöstlich), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Akullinnguaq (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Akullinnguaq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Akullinnguaq (Sund), Sund im Distrikt Nuuk, Grönland